|-
|(29501)||1997 WQ32|| align=right|14,8|| align=right|2,510|| align=right|0,162|| align=right|4,91|| align=right|3,975||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29502)||1997 WL35|| align=right|14,5|| align=right|2,549|| align=right|0,170|| align=right|5,21|| align=right|4,068||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29503)||1997 WQ38|| align=right|14,2|| align=right|2,586|| align=right|0,164|| align=right|8,77|| align=right|4,158||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29504)||1997 WS44|| align=right|14,4|| align=right|2,724|| align=right|0,086|| align=right|4,40|| align=right|4,495||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29505)||1997 WV44|| align=right|13,6|| align=right|2,802|| align=right|0,167|| align=right|6,67|| align=right|4,689||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29506)||1997 XM|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,182|| align=right|2,47|| align=right|4,145||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29507)||1997 XV|| align=right|13,6|| align=right|2,867|| align=right|0,027|| align=right|4,77|| align=right|4,855||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29508)||1997 XR8|| align=right|14,3|| align=right|3,134|| align=right|0,176|| align=right|2,28|| align=right|5,547||MBA||7. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(29509)||1997 YK1|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,087|| align=right|8,45|| align=right|5,198||MBA||17. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29510)||1997 YF2|| align=right|13,7|| align=right|3,070|| align=right|0,090|| align=right|10,47|| align=right|5,379||MBA||21. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29511)||1997 YP3|| align=right|14,2|| align=right|2,867|| align=right|0,029|| align=right|1,64|| align=right|4,854||MBA||21. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29512)||1997 YL5|| align=right|13,7|| align=right|2,784|| align=right|0,082|| align=right|6,56|| align=right|4,644||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29513)||1997 YT5|| align=right|13,0|| align=right|2,983|| align=right|0,097|| align=right|9,37|| align=right|5,152||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29514)||1997 YV6|| align=right|13,5|| align=right|2,935|| align=right|0,170|| align=right|15,32|| align=right|5,027||MBA||25. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(29515)||1997 YL7|| align=right|12,7|| align=right|2,657|| align=right|0,233|| align=right|15,11|| align=right|4,331||MBA||27. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29516)||1997 YO7|| align=right|13,4|| align=right|2,982|| align=right|0,064|| align=right|11,67|| align=right|5,147||MBA||27. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29517)||1997 YQ10|| align=right|12,9|| align=right|2,929|| align=right|0,088|| align=right|9,69|| align=right|5,013||MBA||30. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29518)||1997 YW11|| align=right|13,4|| align=right|2,800|| align=right|0,102|| align=right|4,72|| align=right|4,683||MBA||31. december 1997||Lime Creek||T. Houlden; E. Ross
|-
|(29519)||1997 YH13|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,148|| align=right|5,81|| align=right|5,628||MBA||29. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29520)||1997 YH14|| align=right|14,3|| align=right|2,932|| align=right|0,053|| align=right|1,05|| align=right|5,020||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29521)||1997 YK14|| align=right|12,9|| align=right|3,194|| align=right|0,069|| align=right|8,57|| align=right|5,707||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29522)||1997 YL15|| align=right|14,5|| align=right|3,166|| align=right|0,192|| align=right|00,69|| align=right|5,632||MBA||29. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29523)||1997 YO21|| align=right|14,5|| align=right|2,794|| align=right|0,102|| align=right|4,65|| align=right|4,670||MBA||29. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29524)||1998 AE|| align=right|13,4|| align=right|3,226|| align=right|0,209|| align=right|11,52|| align=right|5,794||MBA||3. januar 1998||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(29525)||1998 AF|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,102|| align=right|5,12|| align=right|3,434||MBA||2. januar 1998||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(29526)||1998 AV|| align=right|13,0|| align=right|3,149|| align=right|0,004|| align=right|22,38|| align=right|5,587||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29527)||1998 AY6|| align=right|13,8|| align=right|2,970|| align=right|0,179|| align=right|2,29|| align=right|5,118||MBA||5. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29528)||1998 AN8|| align=right|14,0|| align=right|2,679|| align=right|0,098|| align=right|15,57|| align=right|4,383||MBA||10. januar 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(29529)||1998 BM|| align=right|12,6|| align=right|3,142|| align=right|0,076|| align=right|8,38|| align=right|5,569||MBA||18. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29530)||1998 BT|| align=right|13,4|| align=right|2,963|| align=right|0,032|| align=right|11,16|| align=right|5,100||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29531)||1998 BA1|| align=right|13,0|| align=right|3,093|| align=right|0,131|| align=right|13,77|| align=right|5,438||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29532)||1998 BJ1|| align=right|13,7|| align=right|3,010|| align=right|0,064|| align=right|9,77|| align=right|5,222||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29533)||1998 BW1|| align=right|13,7|| align=right|3,007|| align=right|0,228|| align=right|2,21|| align=right|5,214||MBA||19. januar 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(29534)||1998 BP7|| align=right|14,3|| align=right|3,026|| align=right|0,102|| align=right|1,67|| align=right|5,263||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29535)||1998 BF8|| align=right|13,9|| align=right|2,976|| align=right|0,030|| align=right|10,44|| align=right|5,132||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29536)||1998 BC12|| align=right|12,2|| align=right|3,038|| align=right|0,033|| align=right|11,62|| align=right|5,295||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29537)||1998 BW15|| align=right|13,7|| align=right|3,163|| align=right|0,056|| align=right|8,15|| align=right|5,625||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29538)||1998 BN16|| align=right|11,5|| align=right|3,399|| align=right|0,049|| align=right|14,64|| align=right|6,264||MBA||25. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29539)||1998 BT23|| align=right|13,6|| align=right|3,229|| align=right|0,146|| align=right|00,45|| align=right|5,801||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29540)||1998 BV24|| align=right|13,0|| align=right|3,180|| align=right|0,160|| align=right|6,13|| align=right|5,670||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29541)||1998 BZ24|| align=right|13,6|| align=right|3,089|| align=right|0,155|| align=right|2,73|| align=right|5,429||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29542)||1998 BZ25|| align=right|14,0|| align=right|3,021|| align=right|0,073|| align=right|11,08|| align=right|5,250||MBA||29. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29543)||1998 BV29|| align=right|13,7|| align=right|2,800|| align=right|0,100|| align=right|10,50|| align=right|4,685||MBA||29. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29544)||1998 BE30|| align=right|13,1|| align=right|2,993|| align=right|0,046|| align=right|10,84|| align=right|5,177||MBA||30. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29545)||1998 BM31|| align=right|13,5|| align=right|3,108|| align=right|0,160|| align=right|00,21|| align=right|5,478||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29546)||1998 BV33|| align=right|12,8|| align=right|3,210|| align=right|0,055|| align=right|5,90|| align=right|5,749||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29547)||1998 BA34|| align=right|13,1|| align=right|3,058|| align=right|0,070|| align=right|11,61|| align=right|5,346||MBA||25. januar 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(29548)||1998 BC42|| align=right|14,0|| align=right|3,091|| align=right|0,020|| align=right|11,79|| align=right|5,433||MBA||19. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29549)||1998 BB44|| align=right|13,9|| align=right|2,811|| align=right|0,129|| align=right|10,03|| align=right|4,713||MBA||25. januar 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(29550)||1998 BE44|| align=right|13,1|| align=right|2,686|| align=right|0,204|| align=right|13,88|| align=right|4,400||MBA||25. januar 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(29551)||1998 CH1|| align=right|14,3|| align=right|2,908|| align=right|0,078|| align=right|1,93|| align=right|4,958||MBA||5. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|29552 Chern||1998 CS2|| align=right|13,4|| align=right|2,877|| align=right|0,081|| align=right|6,81|| align=right|4,880||MBA||15. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29553)||1998 CZ3|| align=right|14,2|| align=right|3,194|| align=right|0,112|| align=right|1,89|| align=right|5,706||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29554)||1998 CL4|| align=right|13,3|| align=right|2,975|| align=right|0,081|| align=right|8,96|| align=right|5,132||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|29555 MACEK||1998 DP|| align=right|11,8|| align=right|3,163|| align=right|0,117|| align=right|13,91|| align=right|5,624||MBA||18. februar 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(29556)||1998 DR2|| align=right|12,8|| align=right|2,997|| align=right|0,052|| align=right|9,26|| align=right|5,187||MBA||21. februar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29557)||1998 DV3|| align=right|13,6|| align=right|3,092|| align=right|0,162|| align=right|1,18|| align=right|5,436||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29558)||1998 DN4|| align=right|13,7|| align=right|2,753|| align=right|0,153|| align=right|10,20|| align=right|4,567||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29559)||1998 DS4|| align=right|13,6|| align=right|3,025|| align=right|0,099|| align=right|15,99|| align=right|5,261||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29560)||1998 DE9|| align=right|13,3|| align=right|3,214|| align=right|0,011|| align=right|14,66|| align=right|5,761||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|29561 Iatteri||1998 DU10|| align=right|13,2|| align=right|3,104|| align=right|0,115|| align=right|8,92|| align=right|5,468||MBA||21. februar 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|29562 Danmacdonald||1998 DM14|| align=right|13,3|| align=right|2,990|| align=right|0,047|| align=right|10,52|| align=right|5,168||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29563)||1998 DY26|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,036|| align=right|10,26|| align=right|5,174||MBA||24. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29564)||1998 ED6|| align=right|11,7|| align=right|3,107|| align=right|0,205|| align=right|13,37|| align=right|5,476||MBA||2. marec 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|29565 Glenngould||1998 FD|| align=right|13,5|| align=right|3,019|| align=right|0,230|| align=right|2,28|| align=right|5,245||MBA||17. marec 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(29566)||1998 FK5|| align=right|14,6|| align=right|1,776|| align=right|0,121|| align=right|24,14|| align=right|2,365||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29567)||1998 FT13|| align=right|13,1|| align=right|3,010|| align=right|0,110|| align=right|10,37|| align=right|5,222||MBA||26. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29568)||1998 FG16|| align=right|13,5|| align=right|2,862|| align=right|0,102|| align=right|3,22|| align=right|4,841||MBA||25. marec 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(29569)||1998 FA23|| align=right|12,9|| align=right|3,092|| align=right|0,052|| align=right|12,04|| align=right|5,435||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29570)||1998 FY27|| align=right|13,9|| align=right|3,024|| align=right|0,110|| align=right|2,65|| align=right|5,258||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29571)||1998 FC29|| align=right|12,9|| align=right|3,160|| align=right|0,132|| align=right|14,25|| align=right|5,617||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29572)||1998 FH30|| align=right|13,4|| align=right|2,964|| align=right|0,091|| align=right|10,85|| align=right|5,103||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29573)||1998 FU38|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,153|| align=right|5,58|| align=right|5,427||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29574)||1998 FM45|| align=right|12,5|| align=right|3,904|| align=right|0,055|| align=right|5,18|| align=right|7,712||HLD||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29575)||1998 FM51|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,136|| align=right|5,63|| align=right|5,363||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29576)||1998 FF52|| align=right|13,5|| align=right|3,148|| align=right|0,149|| align=right|4,45|| align=right|5,584||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29577)||1998 FA53|| align=right|13,1|| align=right|3,198|| align=right|0,151|| align=right|5,28|| align=right|5,719||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29578)||1998 FU53|| align=right|13,5|| align=right|3,200|| align=right|0,123|| align=right|6,97|| align=right|5,724||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29579)||1998 FV54|| align=right|13,2|| align=right|3,061|| align=right|0,135|| align=right|17,01|| align=right|5,355||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29580)||1998 FK55|| align=right|13,0|| align=right|3,239|| align=right|0,077|| align=right|16,51|| align=right|5,829||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29581)||1998 FR55|| align=right|13,5|| align=right|3,084|| align=right|0,138|| align=right|12,98|| align=right|5,416||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29582)||1998 FR58|| align=right|12,9|| align=right|3,122|| align=right|0,084|| align=right|1,81|| align=right|5,515||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29583)||1998 FA60|| align=right|13,4|| align=right|3,089|| align=right|0,158|| align=right|2,12|| align=right|5,428||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29584)||1998 FQ60|| align=right|13,6|| align=right|3,106|| align=right|0,169|| align=right|00,84|| align=right|5,473||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29585)||1998 FD64|| align=right|14,1|| align=right|3,076|| align=right|0,145|| align=right|3,35|| align=right|5,394||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29586)||1998 FT66|| align=right|13,7|| align=right|3,174|| align=right|0,121|| align=right|6,38|| align=right|5,653||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29587)||1998 FR69|| align=right|13,9|| align=right|3,052|| align=right|0,178|| align=right|3,05|| align=right|5,330||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29588)||1998 FM71|| align=right|12,6|| align=right|3,177|| align=right|0,177|| align=right|15,87|| align=right|5,662||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29589)||1998 FV98|| align=right|13,4|| align=right|2,918|| align=right|0,120|| align=right|9,78|| align=right|4,984||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29590)||1998 FR115|| align=right|13,2|| align=right|3,071|| align=right|0,121|| align=right|10,55|| align=right|5,381||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29591)||1998 FK121|| align=right|13,0|| align=right|3,965|| align=right|0,138|| align=right|5,65|| align=right|7,893||HLD||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29592)||1998 FP123|| align=right|13,4|| align=right|3,031|| align=right|0,239|| align=right|3,63|| align=right|5,276||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29593)||1998 FA129|| align=right|13,1|| align=right|3,122|| align=right|0,080|| align=right|10,04|| align=right|5,515||MBA||22. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29594)||1998 GK8|| align=right|13,0|| align=right|3,208|| align=right|0,145|| align=right|27,62|| align=right|5,745||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29595)||1998 HL14|| align=right|12,0|| align=right|3,190|| align=right|0,109|| align=right|22,92|| align=right|5,698||MBA||26. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29596)||1998 HO32|| align=right|13,7|| align=right|3,134|| align=right|0,149|| align=right|16,71|| align=right|5,548||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29597)||1998 HT37|| align=right|13,1|| align=right|3,225|| align=right|0,112|| align=right|9,32|| align=right|5,792||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29598)||1998 HB62|| align=right|13,3|| align=right|3,120|| align=right|0,086|| align=right|2,83|| align=right|5,511||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29599)||1998 HZ119|| align=right|12,5|| align=right|3,209|| align=right|0,092|| align=right|13,14|| align=right|5,747||MBA||23. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29600)||1998 HP134|| align=right|13,1|| align=right|3,162|| align=right|0,051|| align=right|11,48|| align=right|5,621||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29601)||1998 KK31|| align=right|13,7|| align=right|3,070|| align=right|0,261|| align=right|10,70|| align=right|5,377||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29602)||1998 LA2|| align=right|14,3|| align=right|2,233|| align=right|0,074|| align=right|5,29|| align=right|3,337||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29603)||1998 MO44|| align=right|11,1|| align=right|5,182|| align=right|0,033|| align=right|33,35|| align=right|11,80||JUT||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29604)||1998 QX5|| align=right|13,9|| align=right|2,649|| align=right|0,256|| align=right|11,91|| align=right|4,310||MBA||24. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(29605)||1998 QF54|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,121|| align=right|6,19|| align=right|3,375||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29606)||1998 QN94|| align=right|14,4|| align=right|2,328|| align=right|0,209|| align=right|23,88|| align=right|3,552||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29607)||1998 QZ97|| align=right|15,2|| align=right|2,222|| align=right|0,156|| align=right|6,94|| align=right|3,313||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29608)||1998 RP50|| align=right|16,9|| align=right|2,161|| align=right|0,134|| align=right|2,26|| align=right|3,176||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29609)||1998 RY54|| align=right|14,1|| align=right|2,766|| align=right|0,173|| align=right|8,58|| align=right|4,599||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29610)||1998 RO60|| align=right|14,8|| align=right|2,203|| align=right|0,150|| align=right|3,69|| align=right|3,270||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29611)||1998 RO77|| align=right|16,6|| align=right|2,148|| align=right|0,205|| align=right|4,91|| align=right|3,147||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29612)||1998 RR77|| align=right|14,5|| align=right|2,250|| align=right|0,190|| align=right|3,68|| align=right|3,375||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|29613 Charlespicard||1998 SB2|| align=right|16,3|| align=right|2,123|| align=right|0,138|| align=right|4,70|| align=right|3,092||MBA||16. september 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29614)||1998 SR35|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,120|| align=right|3,48|| align=right|3,338||MBA||22. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(29615)||1998 SL47|| align=right|15,0|| align=right|2,263|| align=right|0,128|| align=right|2,32|| align=right|3,404||MBA||26. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29616)||1998 SG64|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,225|| align=right|2,62|| align=right|3,698||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29617)||1998 SK108|| align=right|15,5|| align=right|2,157|| align=right|0,028|| align=right|4,11|| align=right|3,167||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29618)||1998 SL124|| align=right|15,2|| align=right|2,208|| align=right|0,119|| align=right|5,87|| align=right|3,281||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29619)||1998 SO134|| align=right|15,5|| align=right|2,286|| align=right|0,121|| align=right|5,24|| align=right|3,456||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29620)||1998 SM140|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,119|| align=right|3,78|| align=right|3,452||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29621)||1998 SY141|| align=right|16,2|| align=right|2,173|| align=right|0,204|| align=right|4,17|| align=right|3,202||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29622)||1998 SM145|| align=right|13,6|| align=right|2,338|| align=right|0,129|| align=right|6,93|| align=right|3,575||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29623)||1998 SR164|| align=right|13,7|| align=right|2,374|| align=right|0,195|| align=right|11,94|| align=right|3,657||MBA||30. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|29624 Sugiyama||1998 TA|| align=right|13,4|| align=right|2,316|| align=right|0,089|| align=right|7,35|| align=right|3,524||MBA||2. oktober 1998||Mishima||M. Akiyama
|-
|(29625)||1998 TF7|| align=right|14,3|| align=right|2,984|| align=right|0,082|| align=right|5,69|| align=right|5,153||MBA||14. oktober 1998||Caussols||ODAS
|-
|(29626)||1998 TV12|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,113|| align=right|2,08|| align=right|3,746||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29627)||1998 TX12|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,169|| align=right|1,83|| align=right|3,582||MBA||13. oktober 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29628)||1998 TX30|| align=right|13,9|| align=right|2,221|| align=right|0,101|| align=right|6,00|| align=right|3,309||MBA||10. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29629)||1998 UP16|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,073|| align=right|4,65|| align=right|3,413||MBA||26. oktober 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29630)||1998 UN32|| align=right|13,8|| align=right|2,688|| align=right|0,112|| align=right|11,71|| align=right|4,407||MBA||29. oktober 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29631)||1998 UV35|| align=right|15,6|| align=right|2,222|| align=right|0,071|| align=right|4,73|| align=right|3,311||MBA||28. oktober 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29632)||1998 UR44|| align=right|16,2|| align=right|2,253|| align=right|0,119|| align=right|7,62|| align=right|3,381||MBA||19. oktober 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29633)||1998 VH2|| align=right|14,8|| align=right|2,276|| align=right|0,101|| align=right|4,92|| align=right|3,434||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(29634)||1998 VB3|| align=right|14,0|| align=right|2,919|| align=right|0,112|| align=right|1,17|| align=right|4,988||MBA||10. november 1998||Caussols||ODAS
|-
|(29635)||1998 VP5|| align=right|14,7|| align=right|2,405|| align=right|0,106|| align=right|6,35|| align=right|3,730||MBA||9. november 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(29636)||1998 VH6|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,100|| align=right|9,44|| align=right|3,492||MBA||11. november 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29637)||1998 VN11|| align=right|14,6|| align=right|2,141|| align=right|0,145|| align=right|1,99|| align=right|3,131||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29638)||1998 VX19|| align=right|14,8|| align=right|2,285|| align=right|0,099|| align=right|5,95|| align=right|3,453||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29639)||1998 VO22|| align=right|15,9|| align=right|2,183|| align=right|0,153|| align=right|3,08|| align=right|3,225||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29640)||1998 VQ22|| align=right|15,0|| align=right|2,530|| align=right|0,202|| align=right|2,40|| align=right|4,023||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29641)||1998 VA26|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,118|| align=right|3,97|| align=right|3,499||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29642)||1998 VY27|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,082|| align=right|4,75|| align=right|3,437||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|29643 Plücker||1998 VR31|| align=right|14,9|| align=right|2,239|| align=right|0,095|| align=right|3,90|| align=right|3,350||MBA||15. november 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29644)||1998 VA33|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,159|| align=right|1,31|| align=right|3,649||MBA||11. november 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(29645)||1998 VX37|| align=right|16,0|| align=right|2,267|| align=right|0,188|| align=right|4,29|| align=right|3,414||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|29646 Polya||1998 WJ|| align=right|16,5|| align=right|2,247|| align=right|0,083|| align=right|3,90|| align=right|3,368||MBA||16. november 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|29647 Poncelet||1998 WY|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,161|| align=right|2,03|| align=right|3,601||MBA||17. november 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29648)||1998 WM3|| align=right|14,0|| align=right|2,548|| align=right|0,101|| align=right|3,40|| align=right|4,067||MBA||19. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29649)||1998 WP6|| align=right|14,6|| align=right|2,545|| align=right|0,146|| align=right|4,88|| align=right|4,060||MBA||23. november 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|29650 Toldy||1998 WR6|| align=right|15,6|| align=right|2,305|| align=right|0,146|| align=right|8,03|| align=right|3,500||MBA||23. november 1998||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(29651)||1998 WA9|| align=right|15,3|| align=right|2,267|| align=right|0,163|| align=right|7,33|| align=right|3,413||MBA||22. november 1998||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(29652)||1998 WD9|| align=right|15,0|| align=right|2,332|| align=right|0,144|| align=right|8,28|| align=right|3,560||MBA||26. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29653)||1998 WG9|| align=right|15,0|| align=right|2,299|| align=right|0,226|| align=right|5,39|| align=right|3,484||MBA||27. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29654)||1998 WW9|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,144|| align=right|2,14|| align=right|3,765||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29655)||1998 WH10|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,025|| align=right|2,39|| align=right|3,366||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29656)||1998 WA12|| align=right|15,3|| align=right|2,445|| align=right|0,152|| align=right|2,90|| align=right|3,822||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29657)||1998 WD12|| align=right|14,2|| align=right|2,383|| align=right|0,164|| align=right|2,35|| align=right|3,678||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29658)||1998 WR17|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,123|| align=right|3,10|| align=right|3,426||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29659)||1998 WY17|| align=right|15,2|| align=right|2,316|| align=right|0,145|| align=right|5,28|| align=right|3,523||MBA||21. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29660)||1998 WE20|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,147|| align=right|3,53|| align=right|3,472||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29661)||1998 WT20|| align=right|13,7|| align=right|2,199|| align=right|0,135|| align=right|4,24|| align=right|3,261||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29662)||1998 WD23|| align=right|14,8|| align=right|2,169|| align=right|0,041|| align=right|4,27|| align=right|3,193||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29663)||1998 WH23|| align=right|15,7|| align=right|2,243|| align=right|0,078|| align=right|4,70|| align=right|3,358||MBA||18. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29664)||1998 WY23|| align=right|12,7|| align=right|2,688|| align=right|0,122|| align=right|14,08|| align=right|4,406||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29665)||1998 WD24|| align=right|12,4|| align=right|2,872|| align=right|0,207|| align=right|8,06|| align=right|4,866||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29666)||1998 WC31|| align=right|15,0|| align=right|2,286|| align=right|0,119|| align=right|6,29|| align=right|3,456||MBA||28. november 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29667)||1998 XF|| align=right|12,7|| align=right|2,783|| align=right|0,128|| align=right|11,46|| align=right|4,642||MBA||1. december 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29668)||1998 XO|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,103|| align=right|2,98|| align=right|4,191||MBA||9. december 1998||Kleť||Klet
|-
|(29669)||1998 XZ3|| align=right|14,1|| align=right|2,254|| align=right|0,108|| align=right|5,78|| align=right|3,383||MBA||11. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29670)||1998 XS4|| align=right|13,2|| align=right|2,638|| align=right|0,161|| align=right|12,26|| align=right|4,283||MBA||12. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29671)||1998 XX8|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,127|| align=right|3,30|| align=right|3,698||MBA||9. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|29672 Salvo||1998 XG9|| align=right|15,0|| align=right|2,433|| align=right|0,128|| align=right|3,69|| align=right|3,794||MBA||12. december 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(29673)||1998 XK11|| align=right|14,5|| align=right|2,334|| align=right|0,096|| align=right|3,68|| align=right|3,565||MBA||13. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|29674 Raušal||1998 XO12|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,197|| align=right|3,42|| align=right|3,699||MBA||15. december 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(29675)||1998 XV15|| align=right|15,2|| align=right|2,439|| align=right|0,064|| align=right|5,53|| align=right|3,809||MBA||15. december 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(29676)||1998 XW15|| align=right|13,8|| align=right|2,378|| align=right|0,202|| align=right|18,92|| align=right|3,667||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29677)||1998 XL17|| align=right|13,8|| align=right|2,429|| align=right|0,069|| align=right|6,33|| align=right|3,785||MBA||15. december 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(29678)||1998 XZ18|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,107|| align=right|3,97|| align=right|3,511||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29679)||1998 XF23|| align=right|14,8|| align=right|2,413|| align=right|0,182|| align=right|1,23|| align=right|3,747||MBA||11. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29680)||1998 XM27|| align=right|13,6|| align=right|2,321|| align=right|0,082|| align=right|6,17|| align=right|3,535||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29681)||1998 XT47|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,054|| align=right|8,94|| align=right|4,102||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29682)||1998 XR48|| align=right|13,6|| align=right|2,309|| align=right|0,054|| align=right|7,35|| align=right|3,508||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29683)||1998 XO50|| align=right|15,4|| align=right|2,337|| align=right|0,225|| align=right|1,11|| align=right|3,572||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29684)||1998 XF51|| align=right|13,8|| align=right|2,245|| align=right|0,163|| align=right|5,41|| align=right|3,364||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29685)||1998 XG53|| align=right|14,3|| align=right|2,420|| align=right|0,052|| align=right|7,17|| align=right|3,765||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29686)||1998 XO53|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,066|| align=right|6,46|| align=right|3,624||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29687)||1998 XL78|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,155|| align=right|6,10|| align=right|3,584||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29688)||1998 XM92|| align=right|13,6|| align=right|2,530|| align=right|0,104|| align=right|5,44|| align=right|4,024||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29689)||1998 XY93|| align=right|14,3|| align=right|2,383|| align=right|0,060|| align=right|6,75|| align=right|3,678||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29690)||1998 XM94|| align=right|14,5|| align=right|2,401|| align=right|0,053|| align=right|8,99|| align=right|3,719||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29691)||1998 XH96|| align=right|13,3|| align=right|2,768|| align=right|0,100|| align=right|9,95|| align=right|4,604||MBA||11. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(29692)||1998 XE97|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,111|| align=right|2,62|| align=right|3,622||MBA||11. december 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(29693)||1998 YC|| align=right|14,7|| align=right|2,235|| align=right|0,096|| align=right|3,06|| align=right|3,341||MBA||16. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29694)||1998 YG|| align=right|14,1|| align=right|2,673|| align=right|0,147|| align=right|1,41|| align=right|4,368||MBA||16. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29695)||1998 YH|| align=right|14,0|| align=right|2,611|| align=right|0,216|| align=right|4,26|| align=right|4,218||MBA||16. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29696)||1998 YN|| align=right|13,9|| align=right|2,805|| align=right|0,159|| align=right|7,72|| align=right|4,697||MBA||16. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(29697)||1998 YR1|| align=right|13,2|| align=right|2,734|| align=right|0,059|| align=right|12,65|| align=right|4,519||MBA||16. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29698)||1998 YE3|| align=right|14,3|| align=right|2,332|| align=right|0,130|| align=right|7,14|| align=right|3,560||MBA||17. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29699)||1998 YF4|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,166|| align=right|6,39|| align=right|3,559||MBA||19. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|29700 Salmon||1998 YU5|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,134|| align=right|8,31|| align=right|3,750||MBA||19. december 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29701)||1998 YT6|| align=right|13,8|| align=right|2,535|| align=right|0,200|| align=right|17,54|| align=right|4,036||MBA||20. december 1998||Catalina||CSS
|-
|(29702)||1998 YY6|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,070|| align=right|4,84|| align=right|4,536||MBA||23. december 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(29703)||1998 YL7|| align=right|14,1|| align=right|2,309|| align=right|0,167|| align=right|6,06|| align=right|3,508||MBA||22. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29704)||1998 YB9|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,153|| align=right|2,89|| align=right|3,416||MBA||23. december 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|29705 Cialucy||1998 YP10|| align=right|14,0|| align=right|2,588|| align=right|0,109|| align=right|4,00|| align=right|4,162||MBA||26. december 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|29706 Simonetta||1998 YS11|| align=right|15,3|| align=right|2,360|| align=right|0,237|| align=right|3,99|| align=right|3,624||MBA||25. december 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(29707)||1998 YU14|| align=right|15,1|| align=right|2,312|| align=right|0,051|| align=right|3,59|| align=right|3,515||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29708)||1998 YQ15|| align=right|14,9|| align=right|2,245|| align=right|0,098|| align=right|5,50|| align=right|3,363||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29709)||1999 AF2|| align=right|14,1|| align=right|2,388|| align=right|0,153|| align=right|2,55|| align=right|3,688||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29710)||1999 AK2|| align=right|14,6|| align=right|2,652|| align=right|0,092|| align=right|3,82|| align=right|4,317||MBA||9. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29711)||1999 AU5|| align=right|14,1|| align=right|2,981|| align=right|0,034|| align=right|9,83|| align=right|5,147||MBA||12. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29712)||1999 AX6|| align=right|15,5|| align=right|2,213|| align=right|0,125|| align=right|4,03|| align=right|3,291||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29713)||1999 AK7|| align=right|14,8|| align=right|2,364|| align=right|0,138|| align=right|5,30|| align=right|3,634||MBA||10. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29714)||1999 AL7|| align=right|14,4|| align=right|2,357|| align=right|0,080|| align=right|6,45|| align=right|3,617||MBA||10. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29715)||1999 AW7|| align=right|13,2|| align=right|2,566|| align=right|0,135|| align=right|14,63|| align=right|4,110||MBA||13. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29716)||1999 AY7|| align=right|14,5|| align=right|2,263|| align=right|0,123|| align=right|10,09|| align=right|3,404||MBA||13. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29717)||1999 AC8|| align=right|14,9|| align=right|2,216|| align=right|0,108|| align=right|5,89|| align=right|3,299||MBA||13. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29718)||1999 AH18|| align=right|13,6|| align=right|2,658|| align=right|0,185|| align=right|13,94|| align=right|4,331||MBA||11. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29719)||1999 AF19|| align=right|12,6|| align=right|3,158|| align=right|0,024|| align=right|11,48|| align=right|5,612||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29720)||1999 AC20|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,118|| align=right|2,87|| align=right|4,349||MBA||13. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29721)||1999 AC21|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,118|| align=right|6,43|| align=right|3,631||MBA||13. januar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(29722)||1999 AQ23|| align=right|13,4|| align=right|2,626|| align=right|0,120|| align=right|14,73|| align=right|4,254||MBA||14. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29723)||1999 AD24|| align=right|13,8|| align=right|2,466|| align=right|0,221|| align=right|13,73|| align=right|3,872||MBA||14. januar 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(29724)||1999 AP24|| align=right|14,3|| align=right|2,646|| align=right|0,056|| align=right|3,42|| align=right|4,304||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(29725)||1999 AC25|| align=right|13,4|| align=right|3,066|| align=right|0,109|| align=right|2,39|| align=right|5,367||MBA||15. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(29726)||1999 AH26|| align=right|14,4|| align=right|2,596|| align=right|0,046|| align=right|3,88|| align=right|4,183||MBA||9. januar 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(29727)||1999 AC34|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,215|| align=right|1,90|| align=right|3,424||MBA||15. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29728)||1999 AM34|| align=right|14,7|| align=right|2,267|| align=right|0,054|| align=right|5,00|| align=right|3,413||MBA||14. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29729)||1999 BY1|| align=right|13,4|| align=right|2,386|| align=right|0,197|| align=right|25,35|| align=right|3,685||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29730)||1999 BE2|| align=right|13,5|| align=right|2,373|| align=right|0,279|| align=right|21,74|| align=right|3,654||MBA||18. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(29731)||1999 BY2|| align=right|14,1|| align=right|2,722|| align=right|0,165|| align=right|16,95|| align=right|4,490||MBA||19. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29732)||1999 BZ2|| align=right|13,6|| align=right|2,481|| align=right|0,061|| align=right|5,64|| align=right|3,906||MBA||19. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29733)||1999 BA4|| align=right|13,7|| align=right|2,447|| align=right|0,087|| align=right|5,55|| align=right|3,827||MBA||18. januar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(29734)||1999 BP5|| align=right|14,7|| align=right|2,338|| align=right|0,140|| align=right|4,72|| align=right|3,574||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29735)||1999 BR6|| align=right|13,3|| align=right|2,806|| align=right|0,074|| align=right|7,11|| align=right|4,701||MBA||21. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|29736 Fichtelberg||1999 BE7|| align=right|14,7|| align=right|2,318|| align=right|0,056|| align=right|7,16|| align=right|3,529||MBA||21. januar 1999||Drebach||J. Kandler
|-
|29737 Norihiro||1999 BG7|| align=right|13,9|| align=right|2,760|| align=right|0,093|| align=right|9,62|| align=right|4,586||MBA||21. januar 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|29738 Ivobudil||1999 BT8|| align=right|14,6|| align=right|2,323|| align=right|0,089|| align=right|3,03|| align=right|3,540||MBA||23. januar 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(29739)||1999 BM9|| align=right|14,8|| align=right|2,298|| align=right|0,144|| align=right|3,52|| align=right|3,483||MBA||16. januar 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(29740)||1999 BS9|| align=right|13,0|| align=right|2,677|| align=right|0,141|| align=right|11,18|| align=right|4,378||MBA||19. januar 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(29741)||1999 BM10|| align=right|14,9|| align=right|2,280|| align=right|0,183|| align=right|4,57|| align=right|3,441||MBA||24. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29742)||1999 BQ12|| align=right|12,4|| align=right|2,566|| align=right|0,165|| align=right|16,08|| align=right|4,111||MBA||24. januar 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(29743)||1999 BM15|| align=right|14,4|| align=right|2,549|| align=right|0,143|| align=right|13,97|| align=right|4,069||MBA||26. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29744)||1999 BG20|| align=right|13,6|| align=right|2,604|| align=right|0,127|| align=right|14,92|| align=right|4,201||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29745)||1999 BM20|| align=right|14,4|| align=right|2,241|| align=right|0,153|| align=right|8,88|| align=right|3,355||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29746)||1999 BB25|| align=right|14,7|| align=right|2,186|| align=right|0,065|| align=right|5,07|| align=right|3,232||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29747)||1999 BJ25|| align=right|14,4|| align=right|2,332|| align=right|0,067|| align=right|7,42|| align=right|3,560||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(29748)||1999 BZ31|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,206|| align=right|5,76|| align=right|3,516||MBA||19. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(29749)||1999 CN|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,160|| align=right|2,06|| align=right|3,555||MBA||5. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|29750 Chleborad||1999 CA3|| align=right|13,8|| align=right|2,429|| align=right|0,073|| align=right|7,16|| align=right|3,784||MBA||8. februar 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov